HST peut désigner :
 Hubble Space Telescope (en français, télescope spatial Hubble) ;
 High Speed Train, un train britannique ;
 Hunter S. Thompson, un journaliste et écrivain américain ;
Harry S. Truman, trente-troisième président américain ;
 huile sur toile, un terme propre à l'univers des enchères ;
 Hawaii Standard Time, heure normale d’Hawaï ;
 fémur HST, un fémur néandertalien découvert en 1937 dans la grotte de Hohenstein Stadel.

Notes et références